Le mot sustentation vient du latin sustentatio qui signifie « tenir » : fait de nourrir, de sustenter (sustentation d'un malade, par le régime et un traitement approprié).

En mécanique, la sustentation est l'effet d'une force qui maintient un corps à faible distance au-dessus d'une surface et sans contact avec elle, ou plus simplement posé sur celle-ci (la surface de sustentation).

En aéronautique, la sustentation peut être assurée par la portance aérodynamique d'une voilure fixe ou tournante, dans le cas des aérodynes (avions, planeurs, hélicoptères, avions à effet de sol, navions, etc.), ou être aérostatique dans le cas des aérostats comme les montgolfières et les ballons à gaz. La sustentation aérostatique est également utilisée par les véhicules à coussin d'air, navire à effet de surface ou aéroglisseurs.

Les trains à sustentation magnétique utilisent une sustentation diamagnétique.

Notes et références 

Mécanique
Homonymie en science